MCU son unas siglas que pueden hacer referencia a:

 Microcontrolador, por sus siglas en inglés de microcontroller unit , un chip que contiene procesador, RAM, ROM, reloj y la unidad de control de E/S en un único encapsulado.
 Unidad de Control Multipunto, por sus siglas en inglés: Multipoint control unit.
 Movimiento circular uniforme
 Ministerio de Cultura (España)
 Marvel Cinematic Universe (Universo Cinematográfico de Marvel en español), franquicia cinematográfica de superhéroes compuesta por un universo compartido de series de tv y películas desarrolladas por Marvel Studios

Siglas